Danckert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1922-2000), joueur australien de football australien
Peter Danckert (1940-2022), homme politique allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme